! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 188001–188100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 188101–188200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 188201–188300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 188301–188400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 188401–188500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 188501–188600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 188601–188700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 188701–188800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 188801–188900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 188901–189000 [ editare]

Lista planetelor minore (188001-189000)